Il singolare del torneo di tennis Genova Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Bruce Derlin 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Franco Davín (secondo turno)
 Massimo Cierro (primo turno)
 Francesco Cancellotti (primo turno)
 Stefan Lochbihler (semifinali)

 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Simone Colombo (primo turno)
 Magnus Larsson (Campione)
 Roberto Argüello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genova Challenger 1989